Тракија је географска област на истоку Балканског полуострва, данас подјељена између Бугарске, Грчке и Турске.

Историјски ентитети 
 Тракија (сатрапија), покрајина Ахеменидског царства.
 Краљевина Тракија, управљала је великим дијелом античке Тракије, створена од стране Одриза.
 Тракија (провинција), провинција Римског царства.
 Диоценеза Тракија, касна Римска/Византијска провинција.
 Тракија (тема), провинција Византијског царства.

Географске и политичке подјеле 
 Западна Тракија, грчки дио Тракије.
 Источна Тракија, турски дио Тракије.
 Сјеверна Тракија, бугарски дио Тракије.

Остале употребе 
 Тракија (планина), планина на Антарктику.